Hades steht für:

 Unterwelt der griechischen Mythologie
 Hades, Totengott, Herrscher der Unterwelt
 sechstes Kapitel im Roman Ulysses von James Joyce, siehe Ulysses #6. Kapitel – Hades
 Hadès (Rakete), eine französische Kurzstreckenrakete
 Operation Hades des Bundesnachrichtendienstes, siehe Plutonium-Affäre
 Hades (Band), US-amerikanische Thrash-Metal-Band
 Hades Almighty, norwegische Black-Metal-Band
 Hades (Film), deutsches Filmdrama (1995) von Herbert Achternbusch
 Der Hades-Faktor, US-amerikanischer Spielfilm (2006)
 Hades 360 (vormals: Hades), eine Achterbahn im Mt. Olympus Water & Theme Park
 HADES, Signatur des Karikaturisten Gerhard Haderer aus Oberösterreich
 Hades Terrace, Geländestufe im Viktorialand, Antarktika
 Hades (Schmetterlingsgattung), eine Gattung der Würfelfalter (Riodinidae), beschrieben von John Obadiah Westwood 1851
 Hades (Computerspiel), ein Videospiel aus dem Jahr 2020 von SupergiantGames
 alternativer Name der Crackingruppe Sandworm
 Hades (Satellit), spanischer Amateurfunksatellit

Hades ist der Name folgender Personen:

 Hades (Rapper) (* 1985), polnischer Rapper
 Lena Hades (* 1959), russische Malerin und Fotografin

HADES steht als Abkürzung für:

 Hydrologischer Atlas der Schweiz

Abkürzung